opsada Beča 1529.
opsada Beča 1683.